Gompertz:
Benjamin Gompertz (1779-1865), matematico inglese
Lewis Gompertz (1783-1861), attivista dei diritti degli animali, e inventore inglese 

Funzione di Gompertz-Makeham, studiato da Benjamin Gompertz
Legge di Gompertz, un modello dinamico di popolazione